Шняевское сельское поселение — муниципальное образование в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области России.

Создано в 2005 году. Административный центр — село Шняево.

География 
Расположено в северо-западной части района, на границе с Пензенской областью.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Базарно-Карабулакского района